Аллсвенскан 1983 () — 59-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 16 апреля и закончился 5 ноября 1983 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1983 
Швеция
Спорт в Швеции в 1983 году